Гранха ла Провиденсија има више значења:

 Гранха ла Провиденсија (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха ла Провиденсија (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Провиденсија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Провиденсија (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику